Сезон ФК «Маріуполь» 2018—2019 — 19-й сезон ФК «Маріуполь» у вищому дивізіоні українського чемпіонату. «Маріуполь» виступав у Прем'єр-лізі, кубку України та Лізі Європи УЄФА.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Залишили клуб

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Прем'єр-ліга

Турнірна таблиця 

|}
|width="125"| 
|valign="top"|

Таблиця результатів

Результати по турах

Матчі

Кубок України

Ліга Європи УЄФА

Статистика

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

 
 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, які залишили команду по ходу сезону

Останнє оновлення: 31 травня 2019

Бомбардири 

Останнє оновлення: 31 травня 2019

«Сухі матчі» 

Останнє оновлення: 31 травня 2019

Дисциплінарні порушення 

Останнє оновлення: 31 травня 2019

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Маріуполь (футбольний клуб)
Українські футбольні клуби в сезоні 2018–2019